Буракуміни (ета) — представники соціальних низів Японії.
 Ета — літера грецької абетки.
 ЕТА — баскська терористична організація.